Kolesnikov (masculin ; ) ou Kolesnikova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Andreï Borisovitch Kolesnikov (1977-2022), major général russe ;
 Andreï Viktorovitch Kolesnikov (1989-), joueur russe de hockey sur glace ;
 Evgeny Kolesnikov (1985-), joueur de basket-ball russe ;
 Irina Kolesnikova (1980-), ballerine russe ;
 Kliment Kolesnikov (2000-), nageur russe ;
 Natalia Kolesnikova (1981-), gymnaste trampoliniste russe ;
 Nikolay Kolesnikov (1953-), ancien athlète soviétique ;
 Sergey Kolesnikov (1986-), cycliste russe ;
 Tetiana Kolesnikova (1977-), rameuse ukrainienne ;
 Vera Kolesnikova (1968-), gymnaste artistique soviétique.

Patronyme russe